Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1995/96 war die 47. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der BTS Neustadt und der FC Mahndorf nach einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, aus der Landesliga kamen die beiden Aufsteiger SC Weyhe und Brinkumer SV (beide erstmals in der höchsten Amateurklasse) hinzu.

Sieger wurde erstmals der FC Oberneuland, der dadurch in die Oberliga Niedersachsen/Bremen aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der KSC International Bremen verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der Brinkumer SV nach einer Saison, die SG Aumund-Vegesack nach drei Jahren und der FC Mahndorf musste nach zwölf Jahren erstmals aus der Verbandsliga absteigen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1995/96 im deutschen Fußball-Archiv

1995
Fußballsaison 1995/96